Питкин има више значења:
 Округ Питкин (Колорадо)
 Питкин (Луизијана)
 Питкин (Колорадо)